Курсель

Курсель () — комуна у регіоні Валлонія, провінція Ено.

Курсель () — муніципалітет у регіоні Лотарингія, департамент Мерт і Мозель.
 Курсель () — муніципалітет у регіоні Нова Аквітанія, департамент Приморська Шаранта.
 Курсель () — муніципалітет у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Ньєвр.
 Курсель () — муніципалітет у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Ду.
 Курсель () — муніципалітет у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Луаре.
 Курсель () — муніципалітет у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Територія Бельфор.